Белоо́мут — посёлок городского типа в Московской области. Входит в городской округ Луховицы. До 2017 года был административным центром городского поселения Белоомут.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Расположен в Мещёре, в 160 км к юго-востоку от Москвы, в 20 км к востоку от Луховиц и в 7 км к северо-востоку от железнодорожной станции Фруктовая (на линии Москва — Рязань Московской железной дороги). Связь с противоположным берегом осуществляется с помощью паромной переправы. Во время разлива связь с посёлком затруднена. Также Белоомут связан автодорогой с трассой Р105 (шоссе Москва-Егорьевск-Касимов).

Климат 
Белоомут расположен в зоне умеренно континентального климата, для которого характерно тёплое лето и умеренно холодная зима.

Часовой пояс 

Белоомут находится в часовом поясе, обозначаемом по международному стандарту как Moscow Time Zone (MSK). Смещение относительно UTC составляет +3:00.

Население

Символика

Герб Белоомута 

Геральдическое описание герба Белоомута гласит:«В серебряном поле две чёрные, с пурпурными плавниками, стерляди накрест, продетые сквозь золотую корону с тремя большими и двумя малыми видимыми листовидными зубцами».

Флаг Белоомута 

Флаг Белоомута был утверждён решением совета депутатов городского поселения Белоомут 1 апреля 2008 года. Флаг представляет собой прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением посередине двух стерлядей, продетых сквозь корону, выполненное чёрным, малиновым и жёлтым цветами.

История

Ранняя история 
Поселение известно как минимум с 1620 года, когда в «Писцовых книгах» Григорий Бутников и подьячий Никита Леонтьев отметили:

«Переславского уезду Рязанского в Государ. Двори. Ловецком с Белоомуте, что у реки Оки на Мещерской стороне, рыбаковских и крестьянских дворов 95, людей 195 человек да 16 дворов вдовьих, да 34 двора бобыльских, людей в них 50 человек, всего 145 дворов, людей в них 248 человек да 22 двора крестьян и бобыльских пустырей: да на церковном лугу, против Перевицкого Городища, сена ставится 70 копен волоковых.»

Белоомут в XVIII—XIX веках 
Во второй половине XVII века село Белоомут разделилось на две части — Борковскую и Комаревскую, позже получивших названия Нижний и Верхний Белоомут.

В XVIII—XIX веках Верхний и Нижний Белоомут административно входили до 1796 года в состав Егорьевского уезда Рязанского наместничества, а затем Зарайского уезда Рязанской губернии. В 1796 году император Павел I упразднил Егорьевский уезд. Егорьевск был превращён в небольшой заштатный безуездный город. Территория Егорьевского уезда была передана Зарайскому уезду.

В 1802 году император Александр I восстановил Егорьевск в правах уездного центра.
При воссоздании Егорьевского уезда, часть его бывших селений — Дединово, Ловцы, Верхний и Нижний Белоомут остались в Зарайском уезде.
До середины XVIII века население Белоомута причислялось к дворцовым крестьянам. В 1762 году село пожаловано Екатериной II офицеру Преображенского полка Михаилу Баскакову за участие в дворцовом перевороте, возвёдшем её на престол.

С 1834 года Верхним Белоомутом владел известный поэт и революционер Николай Огарёв, который в 1846 году, за пятнадцать лет до отмены крепостного права в России, даровал вольную своим крестьянам.

О том, как происходило освобождение крестьян Огарёвым, писал на основании воспоминаний стариков, жителей села, уроженец села, поэт и краевед Василий Влазнев:
В 1839 году Огарёв, приехав в Белоомут, приказал бурмистру П. И. Ракитину собрать крестьян на сходку. Сходка была поголовная, причём собралось много женщин (всего в Верхнем Белоомуте было 1820 душ).
Явившись на сходку, Николай Платонович после обычного здравствования с крестьянами и поклона сказал: «Добрые люди! Я собрал вас сегодня для очень важного дела, касающегося и меня и вас. До вас, православные, оно касается тем, что предоставляет вам более блага в трудовой вашей жизни, а для меня — тем, что я обязан исполнить христианский долг. Я положил за непременную обязанность отпустить вас на волю, в свободные хлебопашцы. За это потребую от вас я суммы необременительной, а вам отдам всю землю с лесом и всеми лугами». Только что Николай Платонович сказал это, как все крестьяне (около 700 человек) упали на колени, многие заплакали и начали креститься, а, оправившись от волнения, крестьяне закричали: «Не желаем, батюшка-барин, никакой мы воли, освобожденья! Нам всего лучше жить за тобой. Не кидай нас! Без тебя мы пропадём, всякий нас обидит… при тебе, барин, и при твоём покойном батюшке никакой неволи не было… не знали неволи и отцы, и деды наши при прежних господах». Николай Платонович сказал: «Положим, теперь вы живёте без особого стеснения с моей стороны, но я умру, тогда вы попадёте к другому владельцу, который может завести у вас другие, нежелательные порядки. Это всем покажется обидным, и вы будете клясть меня и моих наследников». При слове «я умру» крестьяне заплакали и прервали речь Николая Платоновича возгласами: «Подай, Господи, вам, барин, многих лет».

Советский период 
В 1929 году территория Зарайского уезда была передана в состав новообразованной Московской области. Тогда же был образован самостоятельный Белоомутский район Московской области, но в 1931 году территория Белоомутского района была включена в состав Луховицкого района.

В августе 1939 года из сёл Нижний и Верхний Белоомут был образован рабочий посёлок Белоомут.

Современный Белоомут 
В 2004—2017 гг. Белоомут был административным центром одноимённого городского поселения Белоомут Луховицкого муниципального района. С 2017 года входит в городской округ Луховицы.

Общество

Экономика 

На территории Белоомута зарегистрировано несколько предприятий различных форм собственности:
 ОАО «Белоомутская швейная фабрика»
 На базе кожгалантерейной фабрики: ООО «Сандлер», ООО «БелТекстиль», АО НПСФ «Штурм-снаряжение и экипировка»
 деревообрабатывающая фабрика
 ООО «Парсек»
 ЗАО «Химтех»
 Белоомутское лесничество Луховицкого лесхоза
 лесопилки
 ООО «ЖКХ Белоомут»
Рядом с Белоомутом построен Белоомутский гидроузел на Оке.

Социальная инфраструктура 
 Белоомутская городская больница
 МУК Центр культуры «Заречье»:
 Белоомутская поселковая библиотека
 Белоомутская детская библиотека
 Белоомутский дом культуры и досуга
 Белоомутское отделение Сбербанка
 Белоомутское отделение ФГУП «Почта России»
 Белоомутский участок Луховицкого РОВД

Образование 
 Белоомутская средняя общеобразовательная школа № 1
 Белоомутская основная общеобразовательная школа № 2
 Белоомутская специальная коррекционная школа VIII вида
 Белоомутская музыкальная школа
 Профессиональное училище № 23(закрыто)

Культура 
В Белоомуте ежегодно летом проводится межрегиональный гастрономический фестиваль "Царская уха".

Общественные объединения 
 Совет ветеранов городского поселения Белоомут
 Белоомутский филиал общественной организации «Боевое братство»
 Белоомутское отделение общественной организации «Офицеры России»
 Футбольный клуб «Ока»

Религия 
Подавляющее большинство верующих жителей Белоомута исповедуют православное христианство. В Белоомуте зарегистрированы три приходские общины (местные религиозные организации), относящиеся к Луховицкому благочинническому округу Московской епархии Русской Православной Церкви: приход церкви Преображения Господня, приход церкви Трёх Святителей, приход церкви Успения Пресвятой Богородицы. На территории военного городка существует православная община (на правах религиозной группы) при гарнизонной церкви архангела Михаила.

Достопримечательности 

 Многочисленные купеческие лавки XIX века (ул. Площадь Советская).
 Церковь Преображения Господня — 1802, действующая.
 Церковь Трёх Святителей — 1827, действующая.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — 1840, действующая.
 Церковь свв. апостолов Петра и Павла, разрушена в годы советской власти. Сейчас восстанавливается как домовая церковь в здании бывшей церковной богадельни (ул. Площадь Советская).

Люди, связанные с Белоомутом 
 Влазнев, Василий Кузмич (1839—1905) — журналист, археолог, поэт, краевед
 Воронков, Алексей Иванович (1890—1934) — полный кавалер знака ордена Святого Георгия
 Воронков, Михаил Иванович (1893—1973) — общественный деятель, создатель Рязанского постоянного театра
 Голосеев Алексей Алексеевич (1915—1980) — полный кавалер ордена Славы
 Горяйнов Николай Иосифович (1924—1976) — Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР
 Егоров Михаил Иванович (1916—1940) — Герой Советского Союза
 Келин Пётр Иванович (1874—1946) — живописец
 Любомудров, Иван Васильевич (18??—1867) — писатель, педагог, краевед
 Любомудров, Николай Васильевич (1830—1897) — православный священник, педагог, краевед
 Надеждин, Николай Иванович (1804—1856) — учёный, этнограф
 Перегудов Александр Владимирович (1894—1989) — писатель, автор романов «Солнечный клад», «Суровая песня»
 Смирнова, Клавдия Ивановна (1909—1976) — Заслуженный учитель школы РСФСР
 Хомутов Михаил Григорьевич (1795—1864) — генерал от кавалерии, Георгиевский кавалер

См. также 
 Огарёв, Николай Платонович
 Ока

Примечания

Ссылки 

 Белоомут.рф 
 Храм Преображения Господня в Белоомуте 
 
 Почтовые индексы Московской области 
 ОКАТО 

 
Посёлки городского типа Московской области